Едгар - ім'я. Ім'я Едгар має давньоанглійське коріння, слово ед (ead) перекладається як: щасливий, багатий, а гар перекладається як спис .

Ім'я 

 Едгар - король Англії з Уессекської династії, що правив в 959-975 роках.
 Едгар - король Альби (Шотландії) (1097 - 1107), син короля Малькольма III.
 Едгар Етелінг - останній представник Уессекської королівської династії в період нормандського завоювання 1066 р
 Едгар - іспанський футболіст, який виступає на позиції крайнього пів захисника в клубі Ла Ліги «Альмерія».
 Едгар По - видатний американський письменник, поет, есеїст.

Прізвище 
 Едгар, Джим (род. 1946) — американський політик, член Республіканської партії.
 
 Едгар, Девід (пловець) (род. 1950) — американський пловець, чемпіон Олимпійських ігор 1972 року.
 Едгар, Девід (сценарист) (род. 1948) — британський сценарист й письменник.
 Едгар, Девід (футболіст) (род. 1987) — канадський футболіст.
 Едгар, Девід (економіст) — британський економіст, професор Каледонського університету.

 Едгар, Томас (рід. 1989) - австралійський волейболіст.
 Едгар, Френкі - американський боєць змішаних єдиноборств. Екс-чемпіон UFC у легкій вазі.

Інше 

 Едгар - округ в штаті Іллінойс, США
 Едгар - оперна лірична драма Джакомо Пуччіні на лібрето Фердінандо Фонтана
 Едгар і Крістіна - художній фільм, мелодрама, СРСР, 1966
Едгар-стріт (Манхеттен)